Oberon je lahko
 Oberon (mitologija)
 Oberon (opera)
 Oberon (luna)
 Oberon, New South Wales
 Oberon, Severna Dakota,
 Razred podmornic oberon 
 HMS Oberon
 USS Oberon
 Oberon (operacijski sistem)
 Oberon (programski jezik)
 Oberon, vilinski kralj v Shakespearovi gledališki igri Sen kresne noči